Kulturhuset Den Gamle Biograf (Østerled 25, Gørlev) danner rammen om mange foreningers og interessegruppers arrangementer: film, musik, kunstudstillinger, foredrag, borgermøder, revyer m.m.

Ekstern henvisning 
Den Gamle Biograf 

Biografer i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Kalundborg Kommune